Александр Матвеевич Ерошин (23 августа 1923, дер. Хворостянка, Тульская губерния — 18 мая 2003, Москва) — Герой Советского Союза, командир танка Т-34 37-го гвардейского танкового полка 15-й гвардейской механизированной бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 5-й ударной армии Южного фронта, гвардии лейтенант.

Биография 
Родился 23 августа 1923 года в деревне Хворостянка (ныне — Новосильского района Орловской области) в крестьянской семье. Русский.

Образование неполное среднее.

В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Горьковское танковое училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

В действующей армии с января 1943 года. Командир танка 37-го гвардейского танкового полка (15-я гвардейская механизированная бригада, 4-й гвардейский механизированный корпус, 5-я ударная армия, Южный фронт) комсомолец гвардии лейтенант Ерошин А. М. в ночь на 17 февраля 1943 года первым на Т-34 проник в тыл противника в районе села Матвеев Курган (ныне посёлок городского типа Ростовской области), не дал врагу взорвать железнодорожный мост. Экипаж танка уничтожил в этом бою более роты противника.

В 1947 году А. М. Ерошин окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Служил в войсках МВД СССР. Работал преподавателем в военно-учебных заведениях. С 1979 года полковник А. М. Ерошин — в запасе.

Жил в городе Саратов, в последние годы жизни — в Москве. Умер 18 мая 2003 года. Похоронен в Москве, на  (участок № 77).

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1943 года за героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии лейтенанту Ерошину Александру Матвеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 962).

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 7994 (28.04.1943);
 Орден Ленина (28.04.1943).;
 Орден Отечественной войны 1 степени (11.03.1985);
 Орден Красной Звезды;
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970);
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9.5.1945);
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965);
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 «Ветеран труда»;
 «30 лет Советской Армии и Флота»;
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967);
 «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978);
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970).

 Почётный гражданин посёлка Матвеев-Курган.

Память 
 Имя Героя в сентябре 2004 года присвоено средней школе посёлка городского типа Матвеев-Курган Ростовской области.
 Также его именем названа одна из улиц посёлка. В 2010 году на улице Ерошина в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Историческая память» — торжественно открыли мемориальную табличку.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Ссылки 

 Фотографии на сайте РГАКФД .
 Моя война, Ерошин А. М.
 Музей средней общеобразовательной школы № 402 г. Москвы.
 Герои Советского Союза, удостоенные звания за подвиги на Дону .

Родившиеся в Новосильском районе
Выпускники Благовещенского высшего танкового командного училища
Участники Парада Победы
Члены КПСС
Танкисты Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии бронетанковых войск